Князь Андрей Борисович Горбатый-Шуйский по прозвищу Сучок — князь, воевода и боярин на службе у Московского князя Василия III. Один из представителей княжеского рода Горбатых-Шуйских, отрасли князей Шуйских. Рюрикович в XXI поколении, второй сын князя Бориса Ивановича Горбатого-Шуйского, который удельных прав уже не имел и также состоял на московской службе у Ивана III.

Биография 

В 1513 году был наместником Нижнем Новгороде. В 1516 и 1519 годах во время русско-литовской войны водил большой полк от Белой к Витебску. В июне 1521 года во время похода крымского хана Мухаммед Гирея на Москву был наместником в Вязьме, после ухода Мухаммед Гирея в августе отправлен на границу к Угре. В 1522 году получил боярство. В 1523 году ходил против Казанского хана Сахиб Гирея и в устье реки Суры поставил крепость Васильсурск. В мае того же года был послан из Вязьмы к Коломне, где командовал полком правой руки под Голутвиным. В 1549 году принял участие в походе на Полоцк.

Имел сына Ивана.

Литература 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия : в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005.

Воеводы
Бояре
Андрей Борисович
Участники Русско-литовских войн
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании